Иван Тодоров може да се отнася за:
 Иван Тодоров (1865 – 1950), български фотограф, книжар и революционер
 Иван Тодоров Тодоров (1886 – неизв.), български офицер, генерал-майор
 Иван Константинов Тодоров (1887 – неизв.), български офицер, полковник, командир на 2-ри пехотен искърски полк
 Иван Стефанов Тодоров (1901– неизв.), български офицер, полковник, участник във Втората световна война (1941 – 1945)
 Иван Тодоров-Горуня (1916 – 1965), български партизанин и политкомисар
 Иван Тодоров (1933), български физик, академик на БАН
 Иван Тодоров (1953), журналист, писател
 Иван Тодоров (р. 1987), български футболист

Вижте също 
 Иван Тодев – български революционер, известен и като Иван Тодоров